Mario Missiroli ist der Name folgender Personen:

* Mario Missiroli (Journalist) (1886–1974), italienischer Journalist und Schriftsteller 
 Mario Missiroli (Regisseur) (1934–2014), italienischer Theaterregisseur und -leiter